Il singolare del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Marty Riessen 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 John Newcombe (semifinali)
 Tom Okker (semifinali)
 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Rod Laver (Campione)
 Stan Smith (quarti di finale)
 Tom Gorman (secondo turno)
 Cliff Drysdale (primo turno)
 Jaime Fillol (primo turno)

 Brian Gottfried (secondo turno)
 Eddie Dibbs (secondo turno)
 Marty Riessen (finale)
 Roscoe Tanner (secondo turno)
 Dick Stockton (secondo turno)
 Raúl Ramírez (secondo turno)
 Cliff Richey (secondo turno)
 John Alexander (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Alan King Tennis Classic 1974